«Печенежская» — название улиц в различных городах:

 Печенежская — улица в Киеве.
 Печенежская — улица в Ростове-на-Дону.